Weißer Hirsch steht für
 Weißer Hirsch, Stadtteil von Dresden
 Weißer Hirsch (Frankfurt am Main), ehemaliges Anwesen in Frankfurt am Main
 Weißer Hirsch (Jöhstadt), Häusergruppe in Jöhstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen 
 Der weiße Hirsch, deutscher Kurzfilm (2002)
 Weiße Hirscher Gangzug (auch Grube Weißer Hirsch), ein Bergwerksstollen nahe dem Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar im Harz
 Weißer Hirsch Fundgrube, ein ehemaliges Silberbergwerk in Schneeberg, Sachsen
 Weißer Hirsch (Thale), Klippe im Harz in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Das Geheimnis der weißen Hirsche, tschechische Fernsehserie
 Sehr edler Orden vom Weißen Hirschen Sancti Huberti, preußischer Orden
 Akademie zur Weißen-Hirsch-Grotte, China
 Anhangá, weißer Hirsch der brasilianischen Tupí-Guarani-Mythologie